Сердобский уезд — уезд, территориально-административная единица, образованная в 1780 г., включавшая Сердобск и подчиненные ему 36 волостей. По числу народонаселения Сердобский уезд занимал шестое место среди десяти уездов Саратовской губернии. В нем проживало 9 % всего населения губернии.

Географическое положение 
Уезд располагался в северо-западной части Саратовской губернии, граничил с Пензенской губернией. Площадь уезда составляла в 1897 году 6 477,4 верст² (6 910,09 км²), в 1926 году — 7 368 км².

История 
Уезд образован в 1780 году в составе Саратовского наместничества в результате реформы Екатерины Великой. С декабря 1796 года по март 1797 — в составе Пензенской губернии.

В 1928 году Сердобский уезд был упразднён, на его территории образованы Бековский, Колышлейский, Сердобский, Тамалинский и Ртищевский районы Балашовского округа Нижне-Волжской области (позднее Нижне-Волжского края).

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 224 782 чел. В городе Сердобск проживало 7 381 чел.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 329 108 человек.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 36 волостей:

По состоянию на 1913 год объединены Бековская и Нарышкинская волости в Беково-Нарышкинскую, упразднена Козьмодемьянская волость, образована Курганская волость (д. Курган).

К февралю 1917 года численность волостей сократилась до 26.

Известные уроженцы 
Горбачёв, Василий Григорьевич (4 апреля 1885 года — 26 февраля 1938 года) — пресвитер Русской православной церкви, священномученик. Родился в селе Нарышкино.

Глазунов Василий Афанасьевич ( — 26 июня 1967 года) — советский военачальник, первый командующий Воздушно-десантными войсками, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант. Родился в деревне Варваровке.

Каракозов Дмитрий Владимирович ( — ) —  русский революционер-террорист, совершивший 4 апреля 1866 года одно из неудачных покушений на российского императора Александра II.

Русланова Лидия Андреевна ( — 21 сентября 1973) — российская и советская певица, заслуженная артистка РСФСР (27 июня 1942). Родилась в деревне Чернавке.

Яблочков Павел Николаевич ( —   — русский электротехник, военный инженер, изобретатель и предприниматель.

Примечания

Литература 
 Труды Сердобской учёной архивной комиссии.
 Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. Т. IX. Сердобский уезд. Саратов, 1892.

Ссылки 
 
 Старые карты Сердобского уезда.

 

Уезды Саратовской губернии